Александр Колмаков:
 Колмаков, Александр Павлович (род. 1966) — советский прыгун с трамплина, участник Олимпиады-1994 и Олимпиады-1998.
 Колмаков, Александр Петрович (род. 1955) — российский военачальник, председатель ДОСААФ России, генерал-полковник.